

Astronomia 
 19721 Wray – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Wray – centro abitato capoluogo della contea di Yuma, Colorado, Stati Uniti d'America

Persone 
 Christopher Wray – avvocato statunitense direttore del Federal Bureau of Investigation
 Fay Wray – attrice canadese naturalizzata statunitense
 Link Wray – chitarrista e cantante statunitense
 Randall Wray – economista statunitense
 Tera Wray – attrice pornografica statunitense